Benediktus steht für:

 die lateinische Form des Männernamens Benedikt
 den heiligen Benedikt von Nursia
 den Gesang des Benedictus im Stundengebet
 das Benedictus qui venit, einen Teil des Sanctus der Messe
Siehe auch
 Benediktusweg